Eine Frau ohne Bedeutung – film del 1936 diretto da Hans Steinhoff
Eine Frau ohne Bedeutung – film tv del 1964 diretto da Wolfgang Glück
Eine Frau ohne Bedeutung – film tv del 1969 diretto da Georg Wildhagen